V soubojích 20. ročníku Slovenské fotbalové divize 1984/85 (jedna ze skupin 4. nejvyšší soutěže) se utkalo celkem 87 týmů rozdělených po šesti skupinách dvoukolovým systémem podzim - jaro.

Kompletní tabulka středoslovenské podskupiny A není známa. Od další sezóny byla bratislavská podskupina rozdělena na dvě skupiny – Bratislava A a Bratislava B.

Skupina Západ

Bratislavská podskupina 

Zdroj: 

Poznámky:
 Z = Odehrané zápasy; V = Vítězství; R = Remízy; P = Prohry; VG = Vstřelené góly; OG = Obdržené góly; B = Body

Jihovýchodní podskupina 

Zdroj: 

Poznámky:
 Z = Odehrané zápasy; V = Vítězství; R = Remízy; P = Prohry; VG = Vstřelené góly; OG = Obdržené góly; B = Body

Severozápadní podskupina 

Zdroj: 

Poznámky:
 Z = Odehrané zápasy; V = Vítězství; R = Remízy; P = Prohry; VG = Vstřelené góly; OG = Obdržené góly; B = Body

Skupina Střed

Podskupina B 

Zdroj: 

Poznámky:
 Z = Odehrané zápasy; V = Vítězství; R = Remízy; P = Prohry; VG = Vstřelené góly; OG = Obdržené góly; B = Body

Skupina Východ

Východní podskupina 

Zdroj: 

Poznámky:
 Z = Odehrané zápasy; V = Vítězství; R = Remízy; P = Prohry; VG = Vstřelené góly; OG = Obdržené góly; B = Body
 Zápas mezi rezervou Tatranu Prešov a Zborovem nebyl odehrán.

Západní podskupina 

Zdroj: 

Poznámky:
 Z = Odehrané zápasy; V = Vítězství; R = Remízy; P = Prohry; VG = Vstřelené góly; OG = Obdržené góly; B = Body

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Új Szó (červen 1985) 

Slovenská fotbalová divize
Fotbal na Slovensku v roce 1984
Fotbal na Slovensku v roce 1985